Barrington Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barrington Creek (Lake County, Kalifornien)
 Barrington Creek (Modoc County, Kalifornien)
 Barrington Creek (Oregon), im Lake County